U18-Världsmästerskapet i ishockey för damer 2014 var det 7:e U18-Världsmästerskapet i ishockey för damer. Turneringen var uppdelad på två divisioner. Toppdivisionen, med åtta lag, spelade sina matcher i Budapest, Ungern, och utgjorde det egentliga världsmästerskapet. Världsmästerskapet avgjordes mellan 22 och 30 april 2014.

VM i de lägre divisionerna avgjordes i olika perioder under mars och april 2014.

 Division I i Füssen, Tyskland, under perioden 29 mars–4 april 2014.
 Division I, kval i Krynica-Zdroj, Polen, under perioden 18–23 mars 2014.

Detta var första gången som det bäst placerade laget i Division I Kval inte flyttades upp till Division I under samma år. Vinnaren Österrike fick istället delta i Division I 2015.

Slutställning

Toppdivisionen

Första omgången 
Alla tider är lokala (UTC+1).

Grupp A 
Alla tider är UTC+1.

Grupp B 
Alla tider är UTC+1.

Nedflyttningsomgång 

Alla tider är lokala (UTC+1).

Finalomgång

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Placeringsmatch 5-6

Bronsmedalj

Final

Division I
U18-VM i ishockey för damer Division I avgjordes i Füssen, Tyskland, mellan 29 mars och 4 april 2014.

Division I kval
Division I kvalet avgjordes i Krynica-Zdroj, Polen, mellan 18 och 23 mars 2014.

Matcher

Källor

Externa länkar
Officiell webbsida

2014 i Polen
2014 i Tyskland
2014 i Ungern
Internationella ishockeytävlingar i Ungern
Ishockeysäsongen 2013/2014
Internationella ishockeytävlingar i Polen
Internationella ishockeytävlingar i Tyskland
Internationella sportevenemang i Budapest
Sportevenemang i Bayern
Budapest under 2000-talet
Bayern under 2000-talet